Le mot recrutement peut désigner :
 le recrutement militaire;
 dans le domaine de la gestion des entreprises, recrutement, l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins et compétences requises à un poste de travail donné ;
 dans le domaine des pêcheries, recrutement, l’abondance d’individus d’une espèce atteignant une classe d’âge, un stade de développement ou une taille donné ;
 en biologie, recrutement, le processus  d’ajout de nouveaux individus à la population d’une espèce par la naissance, l’immigration ou l’implantation de graines.